Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa steht für:

* Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (Partei) (ALDE), politische Partei
 Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, Fraktion im Europäischen Parlament
 Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Fraktion in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
 Alianța Liberalilor și Democraților, Partei in Rumänien